Субида Алта има више значења:

 Субида Алта (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Субида Алта (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Субида Алта (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику